Геди́л (, , III век до н. э.) — древнегреческий поэт-эпиграмматист, уроженец Афин либо Самоса. Происходил из литературной семьи: его матерью была поэтесса Гедила, бабкой по матери — аттическая поэтесса Мосхина.

Сохранилось одиннадцать эпиграмм Гедила (некоторые не целиком): три — в Палатинской антологии, остальные — у Афинея. В одной из эпиграмм описывается ритон, изготовленный изобретателем Ктесибием и, вероятно, представлявший собой некую гидравлическую игрушку.

В русской поэзии эпитафию Гедила флейтисту сокращённо переложил с французского перевода Афинея Пушкин («Славная флейта, Феон, здесь лежит…», 1832); вольную интерпретацию эпиграммы о расставшейся с девственностью Аглаонике написал Батюшков («Свершилось: Никагор и пламенный Эрот…», 1817—1818).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Гедил на сайте simposium.ru

Персоналии по алфавиту
Поэты III века до н. э.
Поэты Древней Греции
Древнегреческие поэты
Поэты Палатинской антологии